Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Liezel Huberová a Lisa Raymondová, jehož členky však tentokrát startovaly odděleně. Huberová vytvořila dvojici s tchajwanskou hráčkou Su-wej Sieovou, s níž podlehla v úvodním kole americko-indickému páru Bethanie Matteková-Sandsová a Sania Mirzaová. Spoluhráčkou Raymondové se stala Australanka Samantha Stosurová. Pár vypadl ve druhém kole se zimbabwsko-australskou dvojicí Cara Blacková a Anastasia Rodionovová.

Turnaj vyhrál nenasazený pár Bethanie Matteková-Sandsová a Sania Mirzaová, který ve finále přehrál rusko-slovinské turnajové dvojky Naděždu Petrovovou s Katarinou Srebotnikovou. Obě dvojice si rovnocenně rozdělily první dva sety 6–4 a 2–6. Rozhodl tak až závěrečný supertiebreak v poměru [10–7].

Nasazení párů 
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (odhlášeny pro virózu Vesninové)
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Čeng Ťie (semifinále)
  Sie Su-wej /  Liezel Huberová ''(1. kolo)

Pavouk 

| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= R Kops-Jones  A Spearsová
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= C Blacková  A Rodionovová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= N Grandinová  V Uhlířová
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= L Raymondová  S Stosurová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= D Juraková  K Marosiová
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10=Alt
| RD1-team10= V Duševinová  K Zakopalová
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=[7]

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= N Llagostera Vives  Ťie Čeng
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= J Görgesová  A Kerberová
| RD1-score13-1=711
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= J Husárová  Š Čang
| RD1-score14-1=69
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= A-L Grönefeldová  K Peschkeová
| RD1-score15-1=0r
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= N Petrovová  K Srebotniková
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= B Mattek-Sands  S Mirzaová
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= C Blacková  A Rodionovová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= L Raymondová  S Stosurová
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= D Juraková  K Marosiová
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=4
| RD2-team06={{Nowrap| N Llagostera Vives  Ťie Čeng}}
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= J Görgesová  A Kerberová
| RD2-score07-1=79
| RD2-score07-2=64
| RD2-score07-3=[5]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= N Petrovová  K Srebotniková
| RD2-score08-1=67
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Dubai Tennis Championships 2013